Карташе́вская

 Карташевская — посёлок Кобринского сельского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Карташевская — железнодорожный остановочный пункт на Лужском направлении Октябрьской железной дороги.
 Карташевская, Надежда Тимофеевна (1793—1887) — младшая сестра писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, выведенная в ряде его произведений.

См. также 
 Карташевка
 Карташево
 Карташевский
 Карташёв